Lithoxus är ett släkte av fiskar. Lithoxus ingår i familjen Loricariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Lithoxus